Maida Vale – stacja metra w Londynie
 Maida Vale – część Londynu
 Maida Vale Studios – studia nagraniowe w Londynie należące do Radia BBC